Jonesville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Jonesville (Indiana)
Jonesville (Louisiana)
Jonesville (Michigan)
Jonesville (North Carolina)
Jonesville (South Carolina)
Jonesville (Virginia)